Kansei peut désigner:
 l'Ère Kansei, de 1789 à 1801.
 le kansei, un design japonais.